Андре́й Леони́дович Стась (; ) — белорусский хоккеист, центральный нападающий «Трактора», выступающего в КХЛ. Младший брат хоккеиста Сергея Стася.

Карьера 
Выступал ранее за два минских клуба: «Юность-Минск» и «Керамин».

В составе сборной Белоруссии провёл 188 матчей, отметился 74 (31+43) набранными баллами. Участник зимних Олимпийских игр 2010, участник 9 чемпионатов мира (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). В составе молодёжной сборной Белоруссии принял участие в чемпионате мира 2007 года, заработав 1 (1+0) очко, и 2008 года (дивизион I), набрав 3 (0+3) очка в 5 играх. В составе юниорской (U18) сборной Белоруссии выступал на чемпионате мира 2005 (дивизион I), где набрал 1 (0+1) балл в 4 встречах, а также на турнире 2006 года, также отметившись одним ассистентским баллом в 6 матчах.

После травмы Алексея Калюжного на чемпионате мира 2016 стал капитаном команды. На том чемпионате стал лучшим снайпером и одним из лучших бомбардиров команды на турнире, проведя все 7 матчей и заработав 5 очков (5+0).

Достижения 
 Победитель чемпионата мира среди юниорских (U18) команд 2005
 Серебряный призер чемпионата Белоруссии (2008)
 Серебряный призер чемпионата мира IВ среди молодежных команд 2008
 Обладатель Кубка Полесья (2008, 2009)
 Обладатель Кубка Шпенглера (2009)
 Лучший игрок года Белоруссии (2016)
 Чемпион России (2015, 2021)
 Серебряный призер чемпионата России (2019)
 Обладатель Кубка Гагарина (2021) в составе «Авангарда»

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Керамин»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года